Уильям Бейли (): Бейли, Уильям (умер в 1653) — шотландский военачальник;
 Бейли, Уильям (1838—1895) — британский спортсмен;
 Бейли, Уильям — британский парламентарий.